Il doppio del torneo di tennis WTA Sydney 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrici Kerry Reid con Greer Stevens e Evonne Goolagong Cawley con Betty Stöve hanno condiviso il titolo perché la finale non è stata disputata a causa della pioggia.

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Sydney 1977